Die Liste von Talsperren und Stauseen in Deutschland zeigt eine Auswahl in Deutschland befindlicher Talsperren und Vorsperren sowie Stauseen, Staubecken und Hochwasserrückhaltebecken.

Die Zahl der Talsperren in Deutschland hängt ab von der Definition des Begriffs. Was eine Talsperre ist, regeln die Wassergesetze der Länder. Eine Sonderstellung haben demgegenüber der Edersee und der Diemelsee inne, die beiden einzigen deutschen Talsperren in Eigentumsverwaltung durch die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes. Die Internationale Kommission für große Talsperren verzeichnet 311 deutsche Talsperren, die das ICOLD-Kriterium für große Talsperren erfüllen; kleinere gibt es sehr viel mehr. Das Buch Talsperren in Deutschland (2013) verzeichnet 357 Talsperren. Wegen dieser uneinheitlichen Abgrenzung steht hier eine unvermeidlich unvollständige alphabetische Liste, in der auch die Fläche und das Volumen der aufgeführten Stauseen genannt wird.

Talsperren und Stauseen im Überblick 
Die in der Ausgangsansicht alphabetisch nach Name sortierte Tabelle ist durch Klick auf die Symbole bei den Spaltenüberschriften sortierbar. Einige Erläuterungen und Abkürzungen zum Verständnis der Tabelle befinden sich unten.

Erläuterungen 
Erläutert sind nach alphabetisch sortierten Spaltenüberschriften einige Infos zum jeweiligen Spalteninhalt (für in der Tabelle verwendete Kürzel siehe unten im Absatz Abkürzungen):
 Bauzeit:Jahreszahl von Baubeginn und BauendeAnmerkung: Die Angabe der Jahreszahlen schwankt in der Literatur, weil dort die Daten bekannter Fixpunkte wie Planungsbeginn, erster Spatenstich, Inbetriebnahme, Fertigstellung oder offizielle Einweihung häufig nicht konkretisiert sind.
 Länder:Deutsche/s Land/Länder, in dem/denen das Gewässer liegt
 Fließgewässer (manchmal ist dort nur ein Trockental angegeben): eingestautes, eingeleitetes oder (bei den Oberbecken) eingepumptes Haupt-(fließ-)gewässer, das den Stausee, das Staubecken oder das Hochwasserrückhaltebecken bildet
 Kronenhöhe:(Größte) Höhe des Absperrbauwerks über Gründungssohle (GrüSo; wenn bekannt, sonst Gewässer- oder Talsohle) in Metern (m).Der fettgedruckte Wert kennzeichnet das höchste Absperrbauwerk in Deutschland.Anmerkung: Die Angabe der Kronenhöhe schwankt in der Literatur stark, weil Autoren den Bezugspunkt ihrer Höhenangabe selten nennen.
 Kronenlänge:Länge des Absperrbauwerks in Metern (m).Der fettgedruckte Wert kennzeichnet die längste Kronenlänge in Deutschland.
 Name:Name des Objekts
 Nutzungsart:Die Nutzungsart ist alphabetisch sortiert und in der Tabelle in Klammern aufgeführt, wenn sie von untergeordneter Bedeutung ist.
 Stauseefläche:Wasseroberfläche bei Vollstau in Quadratkilometern (km²).Der fettgedruckte Wert kennzeichnet den flächenmäßig größten Stausee in Deutschland.
 Stauseevolumen:Stauraum; nicht zu verwechseln mit dem Gesamtstauraum, der in Einzelfällen genannt ist, wenn der Stauraum unbekannt bzw. noch nicht recherchiert ist; in Millionen Kubikmetern (Mio. m³).Der fettgedruckte Wert kennzeichnet den volumenmäßig größten Stausee in Deutschland.

Abkürzungen 
In der Tabelle verwendete Abkürzungen bedeuten:

Siehe auch 
 Liste von Wasserkraftwerken in Deutschland
 Liste von Talsperren der Welt
 Liste der größten Stauseen der Erde
 Liste der größten Talsperren der Erde
 Liste von Stauanlagenunfällen

Literatur 
  Deutsches TalsperrenKomitee e. V. (Herausgeber): Talsperren in Deutschland, Springer-Vieweg-Verlag, Wiesbaden, 2013, ISBN 978-3-8348-1447-0

Einzelnachweise

Weblinks 

 Talsperren in Deutschland
 Alarmaa! Verzeichnis von Staudämmen/Talsperren mit Füllständen. Erhalte eine Meldung bei bestimmten Füllstand.
 Talsperren in Deutschland beim DTK mit anklickbaren Positionen der Talsperren

!Liste
Deutschland